Galu:
 Galu, o localitate în județul Neamț, Moldova, România
 Biserica de lemn din Galu, comuna Poiana Teiului, județul Neamț
 Râul Galu, un curs de apă, afluent al râului Bistrița

Toponime românești